Грум — многозначный термин.

Фамилия 
Основная статья — .
  (род. 1987) — фиджийский игрок в регбилиг, финалист Кубка мира (2008, 2013).
  (род. 1992) — британский гребец, победитель регаты Хенли в распашных двойках (2018), бронзовый медалист Чемпионата Европы в распашных четвёрках (2019).
  (1852—1922) — австралийский политик, член Палаты представителей (1901—1903).
  (род. 1965) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Детройт Тайгерс», «Окленд Атлетикс» и «Балтимор Ориолс».
  — американский художник-постановщик, лауреат премии «Эмми» за постановку телесериала, снятого на одну камеру (2012, 2013), исторического сериала, минисериала или телефильма (2014) и исторического художественного сериала от 1 часа (2015) за сериал «Подпольная империя».
  (род. 1965) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Вашингтон Сенаторз», «Сент-Луис Террьерз» и «Сент-Луис раунс».
  (1898—1990) — британский военный лётчик, начальник Командования технической подготовки Королевских ВВС (1952—1955).
 Грум, Джорджия (род. 1992) — британская актриса.
 Грум, Дик (ок. 1920—2005) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Гамильтон Уайлдкэтс» (1943).
 Грум, Карл (род. 1964) — британский гитарист.
  (род. 1973) — американский гребец и тренер, бронзовый медалист Чемпионата мира в лёгких распашных четвёрках (1998), брат Шона Грума.
  (род. 1973) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги.
  (1867—1936) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор (1906—1908, 1921—1926), министр иностранных дел (1908—1909), председатель Палаты представителей (1926—1929), сын Уильяма Грума.
  — новозеландский футболист, игрок национальной сборной.
  (1903—1958) — британская художница и гравёр, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и Музея Новой Зеландии.
  (род. 1990) — южноафриканский регбист, чемпион Высшего дивизиона Кубка Карри в составе команды Западных Провинций (2012, 2013).
  (1865—1931) — британский ботаник, член Королевского общества (с 1924)
  (1906—1987) — австралийский политик, лорд-мэр Брисбена (1955—1961).
  (род. 1944) — австралийский юрист и политик, член Палаты представителей Австралии (1975—1984), премьер (1992—1996) и генеральный прокурор (1992, 1996—1998) штата Тасмания.
  (род. 1950) — британский телепродюсер, ведущий детской телепередачи Blue Peter (1978—1986).
  (род. 1993) — американская футболистка, чемпионка Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Канзас-Сити» (2015).
 Грум, Шон (род. 1968) — американский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира в лёгких распашных четвёрках (1998), брат Конала Грума.
  (1833—1901) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания штата Квинсленд (1883—1888), член Палаты представителей Австралии (1901), отец Литлтона Грума.
 Грум, Уинстон (1943—2020) — американский писатель.
 Грум-Гржимайло — фамилия многих известных людей.

Другое 
 Грум () — слуга, верхом сопровождающий всадника или едущий на козлах, на задке экипажа.

Прислуга